Bamba ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Bamba (* 1990), ivorisch-italienischer Fußballspieler
 Amadu Bamba (1853–1927), Begründer der Sufi-Bruderschaft
 Bambadjan Bamba (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Demba Bamba (* 1998), französischer Rugby-Union-Spieler
 Djénéba Bamba (* 1983), malischer Fußballspieler
 Fousseni Bamba (* 1990), guineischer Fußballspieler
 Hiroyuki Bamba (* 1976), japanischer Skeletonpilot
 Jean-Pierre Bamba (* 1987), gambischer Fußballspieler
 Jonathan Bamba (* 1996), französischer Fußballspieler
 Kader Bamba (* 1994), französischer Fußballspieler
 Manga Bamba (* 1972), burkinischer Fußballspieler
 Mo Bamba (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Musemestre Bamba (* 1971), kongolesischer Fußballspieler
 Sékou Bamba (1970–2008), ivorischer Fußballspieler
 Seydou Bamba (1935/6–1996), burkinischer Fußballspieler und -trainer
 Siaka Bamba (* 1976), ivorischer Fußballspieler
 Souleymane Bamba (* 1985), ivorischer Fußballspieler
 Yacouba Bamba (* 1975), ivorischer Fußballspieler
 Youssouf Mory Bamba (* 1995), ivorischer Fußballspieler
 Youssoufou Bamba, ivorischer Diplomat
 Yūki Bamba (* 1986), japanischer Fußballspieler

Bamba ist der Spitzname folgender Person:

 Bamba Anderson (* 1988), brasilianischer Fußballspieler

Bamba steht für:

 Bamba (Gunma), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Gunma (eingemeindet nach Kanna (Gunma))
 Bambachō, einen Stadtteil (chō) der japanischen Stadt Ōsaka
 Bamba (Fluss), ein Fluss in Angola
 Bamba (Bubanza), Stadt in Burundi
 Bamba (Mali), eine Stadt in Gao Region, in Mali
 Bamba (Mopti), eine Stadt in Mopti Region, in Mali
 eine Marke für Snacks des Unternehmens Osem Investments

Siehe auch:
 La Bamba